

События 
 Консулы Юлий Анний Басс и Флавий Аблавий.
 331—332 — Епископ Антиохии Евлалий.
 Был основан город Сервера-дель-Маэстре.

Родились 
 Иовиан, римский император.
 Моника (святая), христианская святая.
 Юлиан Отступник, римский император.
 Яо Чан, основатель государства Поздняя Цинь.

См. также